Натуральне число 2094
 2094 рік до нашої ери
 2094 рік нашої ери